«Дети Арбата» — многосерийный художественный телефильм Андрея Эшпая. В основу фильма положена трилогия Анатолия Рыбакова «Дети Арбата», «Тридцать пятый и другие годы», «Прах и пепел».

Сюжет 
Действие картины охватывает период с осени 1933 по лето 1943 годов. Саша Панкратов попадает под каток репрессий ещё до начала Большого террора в СССР.

Повествование вводит зрителей то в кремлёвские кабинеты, то в атмосферу коммунальных квартир, то в институтские аудитории или тюремную камеру; знакомит с жизнью и бытом сибирской деревни, городов советской провинции и завершается трагическими событиями начала Великой Отечественной войны. Герои произведения — как простые юноши и девушки с московского Арбата, так и руководители научных учреждений и крупных строек, люди из высшего эшелона власти — Сталин и его окружение.

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёры: Андрей Эшпай
 Сценаристы: Юлия Дамскер, Валентин Черных
 Оператор: Шандор Беркеши
 Композитор: Андрей Леденёв
 Художник: Виктор Петров
 Продюсеры: Андрей Каморин, Александр Потёмкин
 Производство: Новый Русский Сериал

Ссылки 
 «Дети Арбата» на ruskino.ru 
 Сычева Л. «Детскоарбатская» история. «РФ сегодня», 2004, № 24.
 «Дети Арбата» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Драматические телесериалы России
Экранизации произведений Анатолия Рыбакова
Фильмы:Персонаж:Иосиф Сталин
Фильмы:Персонаж:Георгий Жуков
Фильмы:Персонаж:Сергей Киров
Исторические телесериалы России
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Москве
Арбат в культуре и искусстве
Фильмы о сталинских репрессиях
Фильмы:Персонаж:Лаврентий Берия
Фильмы:Персонаж:Серго Орджоникидзе
Телесериалы Первого канала
Фильмы:Персонаж:Михаил Тухачевский
Телесериалы России 2000-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2004 году
Телесериалы России, завершённые в 2004 году
Телесериалы на русском языке